Musa se poate referi la: 

 Geavit Musa, fizician român, ales ca membru corespondent al Academiei Române
 600 Musa, asteroid din centura principală
 Musa, gen de plante